Красный () — хутор в Кошехабльском муниципальном районе Республики Адыгея России. Входит в Майское сельское поселение.

Население

Улицы 
 Зелёная,
 Красная.

Ссылки

Примечания 

Населённые пункты Кошехабльского района